Treća hrvatska rukometna liga za žene u sezoni 2016./17. se sastoji od pet skupina - Istok, Jug, Sjever, Središte i Zapad.

Ljestvice

Istok 

 Izvori:  
 3hrl-istok.com, Arhiva glasnika  
 3hrl-istok.com, glasnik 3. HRL Sjever - žene  
 hr-rukomet.hr  
 sportilus.com

Jug 

 Izvori:  
 hrs.hr, glasnik 3. HRL Jug žene  
 hr-rukomet.hr

Sjever 

 Izvori:  
 3. HRL Sjever, glasnici  
 3hrlsjever.hr, glasnik 3. HRL Sjever žene  
 hr-rukomet.hr  
 sportilus.com

Središte 

 Izvori:  
 hrs.hr, glasnik 3. HRL Središte žene  
 hr-rukomet.hr   
 sportilus.com

Zapad 

 Izvori:  
 hrs.hr, glasnik 3. HRL Zapad žene  
 hr-rukomet.hr

Unutrašnje poveznice  
 1. HRL 2017./18. 
 2. HRL 2017./18. 
 Hrvatski kup 2017./18.

Vanjske poveznice  
 hrs.hr 
 hr-rukomet.hr

Izvori 
 hrs.hr, Glasnici liga, pristupljeno 24. srpnja 2018. 
  

2017-18
ž-3